in het algemeen: het gebied rond een zeehaven
 Zeehavengebied (Dordrecht)